Седанг:
 Седанг (королевство) — виртуальное королевство седангов, образованное в XIX веке;
 Седанги — народ, живущий в Юго-Восточной Азии;
 Седангский язык — язык седангов.